Boa Ventura (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Boa Ventura (São Vicente), plaats in de Portugese gemeente São Vicente, Madeira
 Boa Ventura de São Roque, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná